Kok se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Philippe J.R. Kok
 Peter Daniel François Kok